Обидим () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Банско. Находится примерно в 15 км к юго-востоку от центра города Банско и примерно в 53 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 84 человека, преобладающая национальность — болгары.

Площадь территории относящейся к селу — 64,962 км². Высота над уровнем моря — 1000 м.

История 
Деревня была основана в XIV веке. В 1903 и 1912 году деревня была сожжена.

Достопримечательности 

Есть несколько церквей, самая большая — святого Николая, выстроена в 1836 году, также неподалёку — среди гор, расположен монастырь святого Пантелеймона.

Политическая ситуация 

Кмет (мэр) общины Банско — Александр  Иванов Краваров (коалиция в составе 2 партий: Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), ВМРО — Болгарское национальное движение) по результатам выборов в правление общины. Обидим подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета, так как население села составляет менее 150 человек, управляются кметским наместником назначаемым по указанию кмета общины: в селе Обидим кметский наместник — Георги Б. Станков.

Население

Примечания

Ссылки 
 село Обидим 

Сёла Благоевградской области